Phillips Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Phillips Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland
 Phillips Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 Phillips Creek (Norman River), Nebenfluss des Edith River (Fergusson River) im Northern Territory